Il singolare del torneo di tennis Samarkand Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Boris Pašanski che ha battuto in finale Vasilīs Mazarakīs 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Boris Pašanski (Campione)
 Vasilīs Mazarakīs (finale)
 Denis Istomin (semifinali)
 Andreas Beck (semifinali)

 Ivan Cerović (quarti di finale)
 Peng Sun (primo turno)
 Giancarlo Petrazzuolo (secondo turno)
 Francesco Piccari (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Samarkand Challenger 2005